Horner puede estar haciendo referencia a:

 Algoritmo de Horner, regla matemática.
 William George Horner, matemático inglés.
 Síndrome de Claude-Bernard-Horner.
 James Horner, compositor de música de cine.
 Chris Horner, ciclista estadounidense.